Hansenberg ist der Name

 des Berges Hansenberg im nordöstlichen Ausläufer des Rothaargebirges und
 des Schlosses Hansenberg bei Johannisberg, in dem die Internatsschule Schloss Hansenberg untergebracht ist